Chenereilles puede referirse a: 

 Chenereilles, comuna francesa situada en Loira.
 Chenereilles, comuna francesa situada en Alto Loira.